«Хьюстон Рокетс» () — американский профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в городе Хьюстон (штат Техас). «Рокетс» выступают в Юго-Западном дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда была основана в 1967 году и до переезда в Хьюстон первые 4 сезона играла в Сан-Диего (штат Калифорния). С 2003 года проводит свои домашние игры на «Тойота-центр». «Хьюстон» становился чемпионом НБА два раза: в 1994 и в 1995.

За всю историю клуба в нём работало 13 главных тренеров. Первым тренером был Джек Макмахон, который имел показатель побед/поражений 61-129. Руди Томьянович привёл «Рокетс» к двум чемпионствам НБА и он же является лидером среди всех тренеров «Хьюстон»: по количеству проведённых матчей в чемпионате (900), количеству побед в чемпионате (503), количеству матчей в плей-офф (90) и количеству побед в плей-офф (51). Алекс Ханнум является единственным тренером «Рокетс», который был включён в Баскетбольный Зал славы как тренер. Том Ниссалке и Дон Чейни были удостоены награды Тренера года. Текс Уинтер и Джонни Иган провели всю карьеру главного тренера в НБА в «Рокетс». Иган, Томьянович и Рик Адельман ранее были игроками «Хьюстон Рокетс».

Тренеры 

Статистика приведена на конец сезона 2021/22.

Примечания

Ссылки 
 

Хьюстон